Le Championnat de Belgique de football Division 3 1970-1971 est la  édition du championnat de troisième niveau national de football en Belgique. Il conserve le même format que la saison précédente, à savoir deux séries de 16 équipes, qui se rencontrent deux fois chacune pendant la saison. Les deux champions sont promus en Division 2, tandis que les deux derniers de chaque série sont relégués en Promotion.

Dans la série A, les promus du KSK Tongres dominent le championnat du début à la fin de la saison et remportent le titre avec neuf points d'avance sur le Patro Eisden, relégué de Division 2. La compétition est un peu plus disputée dans l'autre série et voit la victoire finale du K. Boom FC.

La lutte pour le maintien est plus serrée dans les deux séries et le suspense dure pratiquement jusqu'à la dernière journée de compétition. Finalement, le K. VC Westerlo, le R. RC Tirlemont, Courtrai Sport et le Racing Jet Bruxelles sont relégués en Promotion.

Clubs participants 
Les dénominations des clubs sont celles employées à l'époque. Les matricules renseignés en gras indiquent les clubs qui existent toujours aujourd'hui.

Série A

Localisation des clubs

Série B 
{| class="wikitable sortable"
|+Clubs participant à la saison 1970-1971 du championnat de Division 3 - Série B
|-
! scope="col" style="background-color:" | #
! scope="col" style="background-color:" | Nom
! scope="col" style="background-color:" |  
! scope="col" style="background-color:" | Ville
! scope="col" style="background-color:" class="unsortable" | Stades
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
|-
|- style="background:;"

| 1||  ||align="center"|  36 || Tournai ||  ||  1970-1971 () ||  saisons ||  Division 

|-

| 2||  ||align="center"| 19 || Courtrai ||  || 1969-1970 () ||  saisons ||   Série A
|-

| 3||  ||align="center"| 31 || Ostende ||  || 1964-1965 () ||  saisons ||   Série A
|-

| 4|| ||align="center"| 44 || Mons ||  || 1961-1962 () ||  saisons ||   Série A
|-

| 5||  ||align="center"| 51 || Forest ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série A
|-
| 6||  ||align="center"| 58 || Boom ||Parc communal || 1965-1966 () ||  saisons ||  Série B
|-

| 7||  ||align="center"| 56 || Menin ||  || 1968-1969 () ||  saisons ||   Série A
|-

| 8||  ||align="center"| 85 || Willebroek ||  || 1967-1968 () ||  saisons ||   Série B
|-

| 9||  ||align="center"| 90 || Alost ||  || 1966-1967 () ||  saisons ||   Série A
|-

|10|| ||align="center"| 134 || Roulers || {{nobr|t Motje}} || 1960-1961 () ||  saisons ||   Série A|-

|11||  ||align="center"| 211 || Hamme ||  || 1962-1963 () ||  saisons ||   Série A|-

|12||  ||align="center"| 224 || Mouscron ||  || 1963-1964 () ||  saisons ||   Série A|-

|13||  ||align="center"| 535 || Lauwe ||  || 1965-1966 () ||  saisons ||   Série A|-

|14||  ||align="center"| 3855 || Puurs ||  || 1967-1968 () ||  saisons ||   Série B|-

|15||  ||align="center"| 4549 || Jette ||  || 1965-1966 () ||  saisons ||   Série A|- style="background:;"

|16|| ||align="center"|  81 || Audenarde ||  || 1970-1971 () ||  saisons || Prom. C''

|-
|}

 Localisation des clubs 

 Classements et Résultats 

 Série A 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Série B 

 Classement final 

 Résultats des rencontres 
Avec seize clubs engagés,  sont au programme de la saison

 Désignation du « Champion de Division 3 » 
Le titre de « Champion de Division 3 » est attribué après une confrontation aller/retour entre les vainqueurs de chacune des deux séries.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les deux champions de série sont promus.

 Barrage des deuxièmes 

Un test-match est organisé afin de départager les clubs ayant terminé à la  de leur série. Le but est de « classer » ces formations dans le cas où une place se libère dans les divisions supérieures.

Aucune place ne se libère, le Patro Eisden n'est pas promu.

 Meilleurs buteurs 
 Série A : ?
 Série B''' : ?

Récapitulatif de la saison

Admission et relégation 
Le K. SK Tongeren et le K. Boom FC  montent en Division 2, d'où sont relégués le KSV Sottegem et l'AS Ostende.

Le K. VC Westerlo, le R. RC Tirlemont, le K. Kortrijk Sport et le RJ Bruxelles sont renvoyés en Promotion, d'où sont promus le R.Herve FC, Wavre Sport, le K. Helzold FC Zolder et le K. SC Lokeren.

Débuts en Division 3 
Deux clubs font leurs débuts en troisième division belge. Ils sont les  et  clubs différents à y apparaître.
 Le Léopold Club Bastogne est le  de la province de Luxembourg à évoluer à ce niveau.
 Le K. FC Dessel Sport est le  de la province d'Anvers à évoluer à ce niveau.

Bilan de la saison

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
  Belgium - Final Tables 1895-2008, sur RSSSF

Championnat de Belgique de football de troisième division
D3
D3